Un seigneur de guerre ou seigneur de la guerre est un chef militaire exerçant un contrôle de facto sur un territoire.

Fiction 
 Le Seigneur de la guerre (The War Lord) est un film réalisé par Franklin J. Schaffner, sorti en 1965 ;
 Le Seigneur de guerre (Lord of War) est un film américain écrit et réalisé par Andrew Niccol, sorti en 2005.
 Seigneurs de guerre est un roman de science-fiction français écrit par Erik L'Homme et paru en 2009; c'est le troisième et dernier tome du cycle Les Maîtres des brisants.

Autres
 Seigneurs de Guerre (jeu de société)

Voir aussi 
 
 

Homonymie de titre